El Metrotren Araucanía (también llamado Tren Gorbea Temuco) es un proyecto de servicio de ferrocarriles suburbanos que busca conectar la ciudad de Temuco con Padre Las Casas y Gorbea, transitando por las comunas de Padre Las Casas, Freire y Gorbea de la región de la Araucanía. Este proyecto es parte del anuncio del gobierno de Sebastián Piñera del proyecto «Chile sobre Rieles». La idea y estudios del proyecto están a cargo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

En 2021 fue proyectado que su inicio de servicios comenzaría en agosto de 2022, sin embargo, durante el gobierno de Gabriel Boric el proyecto fue aplazado para entrar su primera etapa a operaciones durante fines de 2023 (con la construcción de la nueva estación Padre las Casas), mientras que el resto del proyecto fue relegado a una etapa de estudios y posterior apertura a inicios de 2027.

Historia

Trazado
El trazado original del ferrocarril que atraviesa a la región de la Araucanía es parte del Longitudinal Sur que se construyó entre 1894-1898 y 1907.

Proyecto original

El proyecto original de un servicio que conectase a la ciudad de Temuco con la comuna de Padre Las Casas surge y toma fuerza en 2016, esperando un recorrido que tuviera 6 servicios diarios. El alcalde de la comuna de Padre Las Casas, Juan Eduardo Delgado, había anunciado en febrero de 2016 que el servicio probablemente estaría operando al mes siguiente.

El proyecto recibe la aprobación del Gobierno Regional de la Araucanía y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado en mayo de 2017, y se anunció que el servicio que conectaría a Temuco y dos estaciones en la comuna de Padre Las Casas partiría en noviembre del mismo año.
Sin embargo, se anuncia en abril de 2018 que el proyecto se encuentra paralizado debido al pésimo estado en el que el puente ferroviario Cautín se encontraba. En junio de ese mismo año el puente colapsa debido a la crecida del río; las obras de reconstrucción partieron en febrero de 2019.

Metrotren Araucanía
El 31 de septiembre de 2017, el presidente del directorio de Fesur, Alejando Tudela, aprobó el estudio de ingeniería de un proyecto ferroviario que tiene la intención de conectar a Temuco con Gorbea. Según los estudios preliminares, el detalle de ingeniería del proyecto costaría 4,5 millones de dólares, mientras que la construcción de nuevas estaciones, mejoramiento de vías y señalización, además de una nueva flota de trenes costaría cerca de 127 millones de dólares. Se espera que el nuevo servicio viaje a cerca de 100 kilómetros por hora y que cada servicio pueda transportar hasta 600 personas por viaje.

El 23 de enero de 2019 el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, señaló que el proyecto aún requería obtener la resolución de estándar social, y que con eso, la empresa ya podría comenzar a buscar dinero para la construcción de la infraestructura.

El 3 de septiembre de 2019, el presidente Sebastián Piñera anunció el programa «Chile sobre rieles», carpeta de proyectos en infraestructura ferroviaria que incluye la propuesta del Metrotren Araucanía, un proyecto de rehabilitación de las vías férreas y estaciones, que en su primera etapa conectaría a la Estación Temuco con la de Padre las Casas; y la segunda etapa del proyecto se extendería hasta estación Gorbea, incluyendo una nueva estación en Quepe. De acuerdo al plan de inversiones, el inicio de las obras partiría a finales de 2020, la llegada de las tres primeras máquinas llegarían a inicios de 2021, el inicio de operaciones entre Temuco y Padre Las Casas partiría a finales de ese año; en 2023 se iniciarían las obras de la segunda etapa del proyecto, además de la llegada de un cuarto tren para que el servicio esté finalmente operativo a inicios de 2024.

Se planea la construcción del servicio en dos etapas, la primera desde Temuco hasta Padre Las Casas y la segunda desde Padre Las Casas hasta Gorbea.

El 23 de enero de 2019 se anunció la posibilidad de que el servicio Metrotrén Araucanía se extienda hasta Angol y Loncoche.

En septiembre de 2020 se anunció que en conjunto con la Subsecretaría del Patrimonio Cultural se firmó un acuerdo de restauración de cuatro estaciones ferroviarias en la región de la Araucanía; sin embargo este trabajo es con fines meramente culturales, y que las estaciones en Temuco y Padre l
Las Casas para este proyecto ferroviario serán totalmente nuevas y modernas.

Luego de la reconstrucción y apertura del puente ferroviario Cautín el 18 de diciembre de 2020, la ciudad de Temuco volvió a reconectarse con el resto del sistema ferroviario, incluyendo el tramo que será parte del Metrotrén Araucanía.

Para 2021, y con la llegada de las primeras tres nuevas locomotoras CSR Sifang procedentes desde China que llegarán a fines de enero de 2021, se establecerá el servicio Victoria-Temuco-Padre Las Casas, para luego avanzar con el proceso de extensión desde Padre Las Casas-Gorbea. Se ha señalado que para fines de 2021 entraría en operaciones la primera etapa del Metrotren Araucanía.

Nuevas estaciones al proyecto
El 11 de junio de 2021, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y el presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Pedro Pablo Errázuriz, anunciaron la planificación y diseño final del servicio, indicando que las nuevas locomotoras para este llegarán a finales de mes, y que además de las estaciones previstas, se suman otras dos: estación Vista Volcán y estación Huérfanos. Además se anunció que el servicio debería estar en operaciones para agosto de 2022.

En enero de 2022 se programó la extensión del servicio desde Padre las Casas hasta Gorbea. Se señaló que para la misma fecha que esta sección —y la estación— estaría operativa en 2026.

Gobierno de Gabriel Boric
Con el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, en 2022 se anunció el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, el cual señala que este proyecto debe entrar a una etapa de estudios de demanda y rentabilidad social. La primera fase contempla la construcción de una nueva estación en Padre
Las Casas. Se tiene previsto que las obras comiencen a inicio de de 2023, para entrar en operaciones a fines 2023. Se ha estimado que el servicio transportará a 500 mil personas al año. El proyecto tiene un costo de 2 millones de dólares.

Se estimó que el coste de este proyecto es cercano a los 135 millones de dólares, y que el inicio de las obras de la segunda etapa comenzará a fines de 2025, siendo terminadas a inicios de 2027. El proyecto considera el transporte de 2,3 millones de pasajeros al año, e incluye la adquisición de tres nuevos trenes y contempla cinco estaciones.

Infraestructura
El proyecto conectará cinco comunas y beneficiará a cerca de 440 mil personas, además de 6 estaciones nuevas, sin embargo en junio de 2021 se anunciaron otras dos nuevas estaciones al norte de Temuco:

Se planea la construcción del servicio en dos etapas, la primera desde Temuco hasta Padre Las Casas y la segunda desde Padre Las Casas hasta Gorbea. Además se planea construir una maestranza para las máquinas del servicio al sur de Padre Las Casas.

Se espera que el servicio transporte a 3, millones de pasajeros al año a través de una extensión de 43 kilómetros de vías que serán cambiadas por líneas continuas y con durmientes de concreto. También cabe señalar que este recorrido contará con 4 nuevos trenes de pasajeros.

Por otra parte, se planea desarrollar un sistema de pago del servicio por medio de tarjeta, similar al servicio prestado por la tarjeta Bip!.

Transporte público del gran Temuco
Además de la inclusión de los servicios locales de microbuses, la ministra Hutt anunció que el corredor de transporte público Avenida Alemania poseerá servicios con diez buses eléctricos que darán conexión a la estación Temuco y todos sus pasajeros con la zona oeste de la ciudad.

Véase también
 Metro de Temuco

Notas y referencias

Notas

Referencias

Enlaces externos
 

Transporte en la Región de La Araucanía
Edificios y estructuras en proyecto en Chile
Metrotren (Chile)
Servicios ferroviarios de Chile